Zehetmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Zehetmayer (* 1909), österreichischer Amateurboxer, Europameister und Olympiateilnehmer
 Roman Zehetmayer (* 1973), österreichischer Historiker und Archivar

Siehe auch:
 Zehetmaier
 Zehetmair
 Zehetmeier
 Zehentmayer
 Zehentmayr